

Toponymes 

 Mercadal, nom en espagnol de la commune Es Mercadal dans l'île de Minorque dans les îles Baléares.
 , localité située dans la commune de Cartes en Cantabrie.

Patronymie 
Mercadal est un patronyme fréquent à Minorque. Les Mercadal ont émigré en Floride et en Algérie.

 Fabien Mercadal (1972-), entraîneur de football français